Rosenborg (Kopenhagen), een stadspaleis in Kopenhagen
 Rosenborg BK, een voetbalclub uit Trondheim
 Rosenborg IHK, een ijshockeyclub uit Trondheim
 Rosenborg (trein), een voormalige internationale trein Kopenhagen-Hamburg